

Geografia
 Poggio Mutti – monte delle Colline metallifere nella provincia di Grosseto

Persone
 Andrea Mutti (1973) – fumettista italiano
 Bortolo Mutti (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Claudio Mutti (1946) – saggista ed editore italiano
 Enrico Mutti (1962) – attore italiano
 Ezio Mutti (1906-1987) – pittore e scultore italiano
 Francesco Mutti (1968) – dirigente d'azienda italiano
 Giovanni Pietro Aurelio Mutti (1775-1857) – patriarca cattolico italiano
 Tiziano Mutti (1952) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Ugo Mutti (1893-1980) – imprenditore italiano

Altro
 Mutti SpA – azienda conserviera italiana

Altri progetti